|-
| 13701 Рокбрюн (Roquebrune)||1998 OR||20 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (13702) 1998 OE7||||28 липня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (13703) 1998 OR13||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 13704 Алетезі (Aletesi)||||13 серпня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі
|-
| 13705 Llapasset||||19 серпня 1998||Бедуен||Обсерваторія Венту
|-
| (13706) 1998 QF3||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13707) 1998 QS9||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13708) 1998 QU9||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13709) 1998 QE13||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13710 Шрідгар (Shridhar)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13711) 1998 QB26||||25 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (13712) 1998 QL30||||23 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (13713) 1998 QN30||||23 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 13714 Стейнбрук (Stainbrook)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13715 Стід (Steed)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13716 Тревіно (Trevino)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13717 Венсілл (Vencill)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13718 Велкер (Welcker)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13719) 1998 QU45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13720) 1998 QU50||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13721 Кевінвельш (Kevinwelsh)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13722 Кампобаґатін (Campobagatin)||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13723 Колоколова (Kolokolova)||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13724 Швем (Schwehm)||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (13725) 1998 QY55||||29 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (13726) 1998 QV89||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13727) 1998 QU90||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13728) 1998 QC98||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13729 Нікольвен (Nicolewen)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13730 Вілліс (Willis)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13731) 1998 RG49||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13732 Вудел (Woodall)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13733 Діланянґ (Dylanyoung)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13734 Буклад (Buklad)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13735) 1998 RZ67||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13736) 1998 RF71||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13737) 1998 RU76||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13738) 1998 SF1||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 13739 Ненсіуорден (Nancyworden)||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 13740 Ластруччі (Lastrucci)||||18 вересня 1998||Монтелупо||Маура Томбеллі,Еґісто Масотті
|-
| (13741) 1998 SH10||||17 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (13742) 1998 SX22||||23 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 13743 Ривкін (Rivkin)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13744 Ріклайн (Rickline)||||22 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13745 Майккоста (Mikecosta)||||28 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (13746) 1998 SR43||||25 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (13747) 1998 SS43||||25 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 13748 Ределі (Radaly)||||25 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (13749) 1998 SG49||||24 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 13750 Метдовсон (Mattdawson)||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13751 Джоелпаркер (Joelparker)||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13752 Ґрантстоукс (Grantstokes)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13753 Дженівірта (Jennivirta)||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (13754) 1998 SB63||||25 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (13755) 1998 SR70||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13756) 1998 ST72||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13757) 1998 ST73||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13758) 1998 SN74||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13759) 1998 SK123||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13760 Родрігес (Rodriguez)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13761 Доррістейлор (Dorristaylor)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13762) 1998 SG130||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13763) 1998 SO135||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13764 Макаланіс (Mcalanis)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13765 Нансміт (Nansmith)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13766 Бонем (Bonham)||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13767) 1998 SF141||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13768) 1998 SS143||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13769) 1998 SV144||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 13770 Коммерсон (Commerson)||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13771) 1998 SG159||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13772 Лівіус (Livius)||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13773) 1998 TY17||||14 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 13774 Спурни (Spurny)||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13775 Тібо (Thebault)||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (13776) 1998 UK1||||19 жовтня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 13777 Сьєлобуйо (Cielobuio)||||20 жовтня 1998||Сормано||Марко Каваня,А. Теста
|-
| (13778) 1998 US7||||22 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13779) 1998 UY7||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13780) 1998 UZ8||||17 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (13781) 1998 UO15||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13782) 1998 UM18||||28 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (13783) 1998 UJ20||||20 жовтня 1998||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (13784) 1998 UN20||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13785) 1998 UR20||||29 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13786) 1998 UV20||||29 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 13787 Nagaishi||||26 жовтня 1998||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 13788 Денсоландер (Dansolander)||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13789) 1998 UZ28||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13790) 1998 UF31||||17 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (13791) 1998 VC||1998 VC||1 листопада 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| 13792 Кущинський (Kuscynskyj)||1998 VG||7 листопада 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| 13793 Лаубернасконі (Laubernasconi)||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (13794) 1998 VD5||||11 листопада 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (13795) 1998 VP20||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13796) 1998 VB26||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13797) 1998 VQ27||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13798 Сеччіні (Cecchini)||||15 листопада 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (13799) 1998 VC34||||14 листопада 1998||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (13800) 1998 VR36||||14 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

13700